Бессер () — фамилия, распространена преимущественно в Германии.

Фамилия 
  — прусский дворянский род.

 Бессер, Виктор Вилибальдович (1825—1890) — российский тайный советник, ординарный профессор Медико-хирургической академии.
 Бессер, Вилибальд Готлибович (1774—1842) — австрийский и российский ботаник и энтомолог, доктор медицины и профессор ботаники Киевского университета, член-корреспондент (1835) Петербургской Академии наук.
 Бессер, Джо (1907—1988) — американский актёр-комик.
  (род. 1941) — немецкий живописец и гравёр.
  (1654—1729) — немецкий поэт.
  (1775—1826) — немецкий книготорговец и издатель.
  (1724—1800) — немецкий инженер, строитель и архитектор.
  (род. 1967) — американский актёр, режиссёр и комик.
 
  (1740—1807) — прусский генерал.

Составные фамилии
  (1940—2019) — немецкий скульптор и художница.
 Эгон-Бессер, Александр Александрович (1868—1950) — советский лесовод.

См. также 
 Блоки (кирпичи) Бессера — австралийское название шлакоблоков.
 
 Бессы